

Astronomia 
14724 SNO – asteroide della fascia principale

Persone 
Evander Sno, calciatore olandese

Fisica 
 Sudbury Neutrino Observatory – esperimento sui neutrini solari

Codici 
 SNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sakon Nakhon (Thailandia)